

Anno 
 360 d.C.
 360 a.C.

Cinema 
 Passioni e desideri (360) – film del 2011 diretto da Fernando Meirelles

Codici 
 360 – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Kuma Kogen, nella prefettura di Ehime, in Giappone

Matematica 
 360 (numero) – numero naturale successivo al 359 e precedente al 361

Musica 
 360 Gradi – duo pop italiano
 360 – rapper australiano

Giochi 
 Rubik's 360 – rompicampo realizzato da Rubik